Canadian Professional Soccer League is de naam van verschillende voormalige voetbalcompetities in Canada.

 Canadian Professional Soccer League (1983) : Voetbalcompetitie die bestond in 1983
 Canadian Professional Soccer League (1998-2005) : De hoogste voetbalcompetitie van Canada. Opgericht in 1998, In 2006 is de naam veranderd in Canadian Soccer League